Příjmení Goddard nese více různých osobností:

 Drew Goddard (* 1975) – americký filmový a televizní scenárista a režisér
 Paulette Goddard (1910–1990) – americká herečka
 Robert Goddard (1882–1945) – americký inženýr